ADJ peut faire référence à :
  ;
 Adjudant, un grade militaire.
 ADJ, Archives départementales du Jura.

Code IATA des aéroports